Staňkov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Staňkov, Stadt im Okres Domažlice
Staňkov, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, siehe Staňkov u Třeboně
Staňkov, Ortsteil von Pecka, Okres Jičín

Staňkov I, früher Městys Staňkov, Ortsteil von Staňkov, Okres Domažlice
Staňkov II, früher Ves Staňkov, Ortsteil von Staňkov, Okres Domažlice
Dolní Staňkov, Ortsteil von Sušice, Okres Klatovy
Horní Staňkov, Ortsteil von Hlavňovice, Okres Klatovy